Марко Павлов може да се отнася за:

 Марко Павлов, български революционер, деец на ВМОРО;
 Марко Павлов (1784 – 1864), български лекар, основател на първата аптека в Търново.